Kasserota är ett släkte av insekter. Kasserota ingår i familjen Lophopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Kasserota